Unionense – abitanti di La Unión (Spagna)
Unionense – abitanti di La Unión (Valle del Cauca)
Unionense – abitanti di União
Unionense – abitanti di Villa Unión (La Rioja)
Unionense – abitanti di Villa Unión (Santiago del Estero)